Osoby o tym nazwisku:
 Claudio Barrientos – chilijski bokser, olimpijczyk
 Hamlet Barrientos – boliwijski piłkarz
 Jean Barrientos – urugwajski piłkarz
 José Barrientos – kubański lekkoatleta, olimpijczyk
 Maria Barrientos – hiszpańska śpiewaczka operowa
 Nicolás Barrientos – kolumbijski tenisista
 Pablo Barrientos – argentyński  piłkarz
 René Barrientos Ortuño – boliwijski wojskowy i polityk, prezydent kraju
 Sérgio Barrientos – kolumbijski szachista i trener szachowy